Миклухо-Маклай — фамилия.

Известные носители:
 Миклухо-Маклай, Андрей Дмитриевич (1914—1965) — советский геолог и палеонтолог.
 Миклухо-Маклай, Артемий Дмитриевич (1908—1980/81) — советский геолог, исследователь Коми и Урала.

Прочее 
 «Миклухо-Маклай» — историко-биографический фильм режиссёра Александра Разумного, снятый на Московской киностудии научно-популярных фильмов в 1947 году.

См. также